Departament płocki (Prusy Nowowschodnie)
 Departament płocki (Księstwo Warszawskie)